César-Pierre Richelet (1626-1698), lexicographe français ;
 Henri Richelet (1944-2020), peintre français.